Alphonse Bouloux (1887-1978), homme politique français ;
 Chantal Bouloux, femme politique française ;
 Jean-Marie Bouloux (1916-1992), homme politique français ;
 Mickaël Bouloux (1972-), homme politique français ;
 Robert Bouloux (1947-), coureur cycliste français ;
 Yves Bouloux (1960-), homme politique français.